Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych reprezentujących Wybrzeże Kości Słoniowej w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna na Wybrzeżu Kości Słoniowej
Wybrzeże Kości Słoniowej
Reprezentacje narodowe Wybrzeża Kości Słoniowej